Poniżej znajduje się lista żużlowców, którzy występowali w Stali Gorzów Wielkopolski. Klub powstał w 1947 roku z inicjatywy Państwowych Zakładów Inżynieryjnych-3 jako klub zakładowy noszący początkowo nazwę Związkowy Klub Sportowy „Metalowców” PZInż. Kontynuator tradycji powołanych w 1945 roku Unii i w 1949 roku Gwardii. W latach 1950–1952 gorzowska drużyna startowała w rozgrywkach Poznańskiej Ligi Okręgowej na maszynach przystosowanych. W drugoligowych rozgrywkach Stal po raz pierwszy wystąpiła w 1955 roku, a w najwyższej klasie rozgrywkowej w 1962 roku.

Jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów żużlowych. Żużlowcy reprezentujący klub odnieśli ogromną liczbę sukcesów na torach krajowych i zagranicznych, zdobywając mistrzowskie tytuły w drużynie, indywidualnie i w rywalizacji par.

Informacje zbiorcze 
Klub reprezentowało do tej pory 248 żużlowców: 176 krajowych żużlowców (z czego 145 to wychowankowie) i 72 zawodników zagranicznych (z 13 krajów).

Łącznie medali mistrzostw Polski w barwach klubu zdobyło 119 żużlowców (z czego 20 żużlowców zagranicznych). Medali mistrzostw świata w barwach klubu zdobyło 16 krajowych żużlowców (z czego 10 to wychowankowie), a w mistrzostwach Europy – 9 krajowych żużlowców (z czego 6 to wychowankowie).

Kapitanowie drużyny 
Funkcję kapitana gorzowskiej Stali w pierwszych latach działalności klubu pełnili najbardziej doświadczeni żużlowcy drużyny m.in.: Andrzej Pogorzelski, Edward Jancarz, Bogusław Nowak i Jerzy Rembas. Od sezonu 1990 funkcję kapitana drużyny pełniło do tej pory 10 żużlowców (w tym 2 żużlowców zagranicznych).

1 Żużlowiec w sezonie 1998 pełnił funkcję kapitana drużyny razem z Piotrem Paluchem.
2 Żużlowiec w sezonie 1998 pełnił funkcję kapitana drużyny razem z Ryszardem Franczyszynem.
3 Żużlowiec pełnił funkcję kapitana drużyny od 1. do 3. rundy rozgrywek ligowych w sezonie 2016.
4 Żużlowiec pełnił funkcję kapitana drużyny od 4. rundy rozgrywek ligowych w sezonie 2016.

Żużlowcy zagraniczni 
Klub reprezentowało do tej pory 72 żużlowców zagranicznych z 13 krajów. Pierwszymi żużlowcami zagranicznymi, którzy wystąpili w drużynie Stali byli Niemiec Klaus Lausch i Fin Olli Tyrväinen. Mecz pierwszej rundy drużynowych mistrzostw Polski pomiędzy gorzowską Stalą, a ROW Rybnik odbył się 1 kwietnia 1991 roku. Żużlowcy zdobyli odpowiednio – 1 i 8 punktów.

W barwach Stali w rozgrywkach drużynowych mistrzostw Polski debiutowało – oprócz wyżej wymienionej dwójki, 12 żużlowców zagranicznych: 5 Szwedów (Kim Jansson, Andreas Jonsson, Tomas H. Jonasson, Daniel Nermark i Tony Olsson), 2 Australijczyków (Jason Crump i Jason Lyons), 1 Amerykanin (Josh Larsen), 1 Brytyjczyk (Gary Havelock), 1 Fin (Joonas Kylmäkorpi), 1 Norweg (Einar Kyllingstad) i 1 Węgier (Antal Kócsó).

Najdłużej jeżdżącym żużlowcem zagranicznym w drużynie Stali jest Duńczyk Niels K. Iversen – 8 sezonów.

1 Norweg R. Holta uzyskał polskie obywatelstwo w 2002 roku. W barwach gorzowskiego klubu startował jako żużlowiec krajowy.
2 M. Bogdanowicz posiada polskie i szwedzkie obywatelstwo. Kontrakt z gorzowskim klubem zawarł jako żużlowiec szwedzki. Polską licencję żużlową uzyskał w 2017 roku.
3 Słoweniec M. Ferjan uzyskał węgierskie obywatelstwo w 2006 roku. W barwach gorzowskiego klubu startował jako żużlowiec słoweński.

Mistrzowie świata i Europy

Indywidualnie 
Do tej pory w drużynie gorzowskiej jeździło 8 mistrzów świata: Gary Havelock, Jason Crump, Billy Hamill, Tony Rickardsson, Mark Loram, Nicki Pedersen, Tomasz Gollob i Bartosz Zmarzlik oraz 10 mistrzów świata juniorów: Gary Havelock, Chris Louis, Joe Screen, Jason Crump, Jesper B. Monberg, Andreas Jonsson, Lukáš Dryml, Krzysztof Kasprzak i Michael J. Jensen i Bartosz Zmarzlik.

W drużynie gorzowskiej Stali jeździło również 2 mistrzów świata na długim torze: Joonas Kylmäkorpi i Erik Riss.

Klub reprezentowało także 6 mistrzów Europy: Bohumil Brhel, Magnus Zetterström, Krzysztof Kasprzak, Matej Žagar, Jesper B. Monberg i Martin Vaculík oraz 10 mistrzów Europy juniorów: Rafał Okoniewski, Lukáš Dryml, Matej Žagar, Kenneth Bjerre, Artur Mroczka, Przemysław Pawlicki, Bartosz Zmarzlik, Anders Thomsen, Nicolai Klindt i Marcus Birkemose.

Z drużyną 
W drużynie Stali jeździło 27 drużynowych mistrzów świata: Marian Kaiser, Andrzej Pogorzelski, Edmund Migoś, Edward Jancarz, John Jørgensen, Billy Hamill, Josh Larsen, Tony Rickardsson, Tomasz Gollob, Jesper B. Monberg, Jason Crump, Jason Lyons, Peter Karlsson, Niklas Klingberg, Craig Boyce, Andreas Jonsson, David Ruud, Rune Holta, Niels K. Iversen, Nicki Pedersen, Hans Andersen, Krzysztof Kasprzak, Michael J. Jensen, Linus Sundström, Bartosz Zmarzlik, Grzegorz Walasek i Peter Kildemand oraz 9 drużynowych mistrzów świata juniorów: Krzysztof Kasprzak, Paweł Hlib, Adrian Gomólski, Artur Mroczka, Przemysław Pawlicki, Michael J. Jensen, Bartosz Zmarzlik, Rafał Karczmarz i Peter Kildemand.

W drużynie gorzowskiej Stali jeździł również drużynowy mistrz świata na długim torze – Erik Riss.

Gorzowski klub reprezentował także drużynowy mistrz Europy – Bartosz Zmarzlik oraz 9 drużynowych mistrzów Europy juniorów: Simon Gustafsson, Linus Sundström, Przemysław Pawlicki, Łukasz Cyran, Bartosz Zmarzlik, Adrian Cyfer, Rafał Karczmarz, Frederik Jakobsen i Patrick Hansen.

W rywalizacji par 
W gorzowskiej Stali jeździł mistrz świata w jeździe parą – Tony Rickardsson, 6 mistrzów Europy w jeździe parą: Bohumil Brhel, Lukáš Dryml, Krzysztof Kasprzak, Przemysław Pawlicki, Rasmus Jensen i Michael J. Jensen oraz mistrz Europy par juniorów – Oskar Paluch.

Mistrzowie Polski

Indywidualnie 
Gorzowski klub do tej pory reprezentowało 11 mistrzów Polski: Marian Kaiser, Edmund Migoś, Zenon Plech, Edward Jancarz, Bogusław Nowak, Tomasz Gollob, Rune Holta, Krzysztof Kasprzak, Szymon Woźniak, Grzegorz Walasek i Bartosz Zmarzlik oraz 10 młodzieżowych mistrzów Polski: Jerzy Rembas, Bolesław Proch, Piotr Świst, Tomasz Gollob, Tomasz Bajerski, Grzegorz Walasek, Rafał Okoniewski, Paweł Hlib, Szymon Woźniak i Bartosz Zmarzlik.

Lista żużlowców 

Poniższa lista zawiera żużlowców znajdujących się w kadrze drużyny Stali Gorzów Wielkopolski w rozgrywkach ligowych – wliczając mecze barażowe, łącznie z żużlowcami wypożyczonymi, zakontraktowanymi w roli „gościa” oraz z podpisanymi kontraktami warszawskimi.

  Żużlowcy domyślnie uszeregowani są w porządku alfabetycznym. Żużlowcy wciąż znajdujący się w kadrze drużyny Stali Gorzów Wielkopolski wyszczególnieni są czcionką pogrubioną. Statystyki aktualne na 25 września 2022.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne